Die Saison 1981/82 war die zweite Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde die SG Porz, die keine Niederlage einstecken musste. Neu aufgestiegen waren der VfL Sindelfingen, die Düsseldorfer SG Rochade, der SK Johanneum Eppendorf und der SC Kettig 1924. Während sich Kettig als Vierter in der Liga halten konnte, mussten Sindelfingen, Düsseldorf und Eppendorf wieder absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1981/82.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Literatur 
 Eising, C. D. Meyer, Treppner: Schach-Bundesliga 1980–83. Bamberger Schachverlag, Bamberg 1984, ISBN 3-923113-04-8.

Weblinks 
 

1981/82
Schachveranstaltung 1981
Schachveranstaltung 1982
Sportsaison 1981/82